(º  1983, Innsbruck), un joueur de basket autrichien
 Claudia Bandion-Ortner (º  1966, Graz), une femme politique autrichienne
 ,  (1907, Arad  2001, Kolozsvár), écrivain et éditeur hongrois-roumaine
 Johannes Ortner
 Wolfram Ortner (º  1960, Bad Kleinkirchheim), un skieur alpin autrichien

Répartition 
 Autriche, Allemagne, Suisse, France, États-Unis.

Voir aussi 
 (11681) Ortner (Johannes Ortner)

Noms associés 
 
 
 
 Artmann

Références 

Patronyme austro-bavarois